Итуруп может означать:
 Итуруп — остров южной группы Большой гряды Курильских островов.
 Итуруп — международный аэропорт на острове Итуруп.